Lvíče může být:
 lvíče – mládě lva
 Lvíče (román) – román Josefa Škvoreckého (1969), inscenovaný též jako stejnojmenná divadelní hra Pražským komorním divadlem v Divadle Komedie (2009–2012)
 Gur Arje (= lvíče) – kniha komentářů k Tóře od rabbiho Löwa, podle které se jmenuje např. Lauderova základní škola Gur Arje
 IAI Kfir (= lvíče) – izraelský víceúčelový bojový letoun
 „lvíčata“ – publicistické pojmenování členů České fotbalové reprezentace do 21 let
 Lvíčata – sportovní magazín pro děti vysílaný na ČT :D a ČT sport, moderovaný Alešem Valentou

Související články 
 Lev (rozcestník)
 Lvice (rozcestník)

Externí odkazy